In 2004 werd het 90ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 18 januari tot 18 april. Náutico werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Finale

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per